Philippe Furrer, né le  à Berne, est un joueur suisse de hockey sur glace évoluant en tant que défenseur. Il joue avec le club suisse du HC Fribourg-Gottéron en Ligue nationale A.

Carrière en club 

Philippe Furrer a fait ses débuts en Ligue Nationale A lors de la saison 2001-2002 avec le CP Berne, club avec lequel il a également fait toutes ses classes de junior. Pour la première fois en 2015, il quitte le club et s'engage à Lugano.

En été 2003, il a été repêché en  par les Rangers de New York de la Ligue nationale de hockey, mais il n'a pas pu partir immédiatement en Amérique du Nord en raison d'une blessure qui l'a tenu éloigné des patinoires durant toute la saison 2003-2004.

Carrière en équipe nationale 

Il a participé avec l'équipe de Suisse aux championnats du monde en 2008, en 2009, en 2011, en 2012 et en 2013 ainsi qu'aux Jeux olympiques de 2010.

Lors des championnats du monde 2008, il s'est involontairement rendu célèbre en marquant un but contre son camp d'un tir puissant en pleine lucarne de son propre gardien Martin Gerber.

En 2013, il devient vice-champion du monde.

Trophées et honneurs personnels 
 Champion de Suisse en 2010 et 2013 avec le CP Berne
 Vice-champion du monde en 2013
 Meilleur défenseur droit de la Coupe Spengler 2015

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001||CP Berne U20 || Élites jr. A|| - || - || - || - || - || 3 || 0 || 0 || 0 || 0  
|-
|rowspan="2"| 2001-2002 || CP Berne || LNA || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -  
|- 
|CP Berne U20 || Élites jr. A || 29 || 5 || 11 || 16 || 31 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0   
|-
|rowspan="2"| 2002-2003 || CP Berne || LNA || 27 || 0 || 1 || 1 || 6 || 13 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
|CP Berne U20 || Élites jr. A || 11 || 1 || 11 || 12 || 12 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0   
|-
| 2004-2005 || CP Berne || LNA || 37 || 3 || 3 || 6 || 14 || 11 || 1 || 1 || 2 || 4 
|- 
|rowspan="2"| 2005-2006 || CP Berne || LNA || 29 || 1 || 0 || 1 || 14 || - || - || - || - || -  
|-
| SC Langenthal || LNB || 2 || 0 || 0 || 0 || 0  || - || - || - || - || -  
|- 
| 2006-2007 || CP Berne || LNA || 16 || 3 || 2 || 5 || 41 || 12 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2007-2008 || CP Berne || LNA || 43 || 6 || 16 || 22 || 54 || 2 || 0 || 0 || 0 || 14  
|- 
| 2008-2009 || CP Berne || LNA || 36 || 4 || 12 || 16 || 32 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6  
|-
| 2009-2010 || CP Berne || LNA || 30|| 5 || 5 || 10|| 65 || 15 || 0 || 4 ||4  ||14   
|- 
| 2010-2011 || CP Berne || LNA || 38|| 3 || 9 || 12|| 50 || 11 || 0 || 4 ||4  ||4     
|- 
| 2011-2012 || CP Berne || LNA || 43|| 6 || 15 || 21|| 48 || 17 || 1 || 8 ||9 ||4   
|- 
| 2012-2013 || CP Berne || LNA || 36|| 0 || 11 || 11|| 36 || 18 || 2 || 3 ||5 ||16   
|- 
| 2013-2014 || CP Berne || LNA || 16|| 3 || 5 || 8|| 14 || -||-||-||-||-
|- 
| 2014-2015 || CP Berne || LNA || 35 || 2 || 11 || 13 || 20 || 11 || 1 || 3 || 4 || 6
|- 
| 2015-2016 || HC Lugano || LNA || 35 || 1 || 13 || 14 || 20 || 15 || 2 || 2 || 4 || 16
|- 
| 2016-2017 || HC Lugano || LNA || 38 || 4 || 11 ||15 || 24 || 11 || 0 || 2 || 2 || 12 
|- 
| 2017-2018 || HC Lugano || LNA || 37||2||12||14||26||18 ||1 ||9 ||10 ||6 
|-
|2018-2019 || HC Fribourg-Gottéron|| LNA
| 25 || 0 || 7 || 7 || 20 || -||-||-||-||-
|-
|2019-2020 || HC Fribourg-Gottéron|| LNA
| 38||2||6||8|| 32 ||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021 || HC Fribourg-Gottéron|| LNA
| 29|| 0 || 5 || 5 ||22 || 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2021-2022|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA ||  || 

|2002 || CM -18 ans
| 8 || 2 || 0 || 2 || 0 || 
|-
|2003 || CM -20 ans
| 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || 
|-
|2003 || CM -18 ans
| 6 || 1 || 3 || 4 || 20 || 
|-
|2005 || CM -20 ans
| 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || 
|-
|2008 || CM
| 7 || 1 || 1 || 2 || 16 || 
|-
|2009 || CM
| 4 || 0 || 0 || 0 || 6 || 
|-
|2010 || JO
| 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || 
|-
|2011 || CM
| 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || 
|-
|2012 || CM
| 7 || 0 || 1 || 1 || 0 || 
|-
|2013 || CM
| 10 || 0 || 1 || 1 || 4 ||  Médaille d'argent

Références

Articles connexes 

Naissance en juin 1985
Naissance à Berne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Lugano
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Sportif bernois
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018